è un cognome russo di numerosi personaggi fra cui

 Vasilij Petrovič Stasov – architetto russo
 Vladimir Vasil'evič Stasov – critico d'arte e critico musicale russo

Pagine correlate
Stašov – toponimo della Repubblica Ceca